Catarina Lindqvist (1963-), joueuse de tennis suédoise ;
 Jenny Lindqvist (1978-), joueuse de hockey sur glace suédoise ;
 John Ajvide Lindqvist (1968-), écrivain suédois ;
 Stefan Lindqvist (1967-2020), footballeur suédois ;
 Sven Lindqvist (1932-2019), écrivain suédois ;
 Sven Lindqvist (1903-1987), footballeur suédois ;
 Torsten Lindqvist (1925-2002), pentathlonien suédois.

Voir aussi 
 
 l'Effet Fåhræus–Lindqvist